UGG steht für:
 RNA-Basentriplett (Uracil, Guanin, Guanin) für Tryptophan
 Marke des US-amerikanischen Unternehmens Deckers Outdoor Corporation für Ugg Boots
 United Grinding Group, international tätiges Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Ugg Boots

Abkürzung